Burckhardt puede hacer referencia a:
 Carl Burckhardt, escultor suizo, sobrino del célebre Jacob Burckhardt y padre de Titus B.
 Jacob Burckhardt, historiador del arte y la cultura.
 Johann Ludwig Burckhardt, arabista y explorador.
 Titus Burckhardt, historiador de arte suizo, hijo de Carl y sobrino nieto de Jacob Burckhardt.